Mužská dvouhra Croatia Open Umag 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Srb Dušan Lajović, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Daniel Altmaier.

Vítězem se stal sedmý nasazený Španěl Carlos Alcaraz, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou čtyřku Richarda Gasqueta po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na okruhu ATP Tour tak vybojoval při debutovém finále premiérové turnajové vítězství z dvouhry. V 18 letech se stal nejmladším vítězem turnaje ATP od triumfu Keie Nišikoriho v Delray Beach 2008. Bodový zisk mu zajistil posun na nové kariérní maximum, když v dalším vydání žebříčku ATP figuroval na 55. místě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP Tour 2021